Der Dreiband-Weltcup 2005/4 war das vierte und letzte UMB/CEB-Weltcupturnier im 19. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 8 bis zum 13. November 2005 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Istanbul statt. Es war das fünfte Dreiband-Weltcup Turnier in Istanbul.

Geschichte 
Im vierten Weltcup-Turnier des Jahres gab es mit Torbjörn Blomdahl den vierten Sieger. Zum dritten Mal in Folge verlor Frédéric Caudron das Finale. Damit hatte er die meisten Punkte gesammelt und wurde erstmals Gesamtweltcup-Sieger.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Istanbul wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 13 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Daniel Sánchez
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Marco Zanetti
  Semih Saygıner
  Filipos Kasidokostas
  Martin Horn
  Adnan Yüksel
  Choi Jae-dong
  Tonny Carlsen
  Ramón Rodriguez

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Gesamtsieger Weltcup 2005

Einzelnachweise 

2005 4
Karambolageveranstaltung 2005
Billardturnier in Istanbul